Удачное — село в Ахтубинском районе Астраханской области России. Является административным центром Удаченского сельсовета.

География 
Село находится в северо-восточной части Астраханской области, на границе Волго-Ахтубинской поймы и степной зоны, на правом берегу ерика Длинный, на расстоянии примерно 71 километра (по прямой) к юго-востоку от города Ахтубинск, административного центра района. Абсолютная высота — 8 метров ниже уровня моря.

История 
Удачное было основано в 1848 году.
В «Списке населенных мест Российской империи» 1859 года населённый пункт упомянут как казачья станица Удачная (Дубиновка) Енотаевского уезда (2-го стана), при реке Ахтубе, расположенный в 67 верстах от уездного города Енотаевск (ныне село в Енотаевском районе). В станице насчитывалось 64 двора и проживало 589 человек (251 мужчина и 238 женщин). Имелся православный молитвенный дом.
В 30-х годах XX века в селе был организован колхоз «Заветы Ильича».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,6 %, женщины — соответственно 46,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 63 %

Инфраструктура 
В селе функционируют основная общеобразовательная школа, отделение Почты России, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 4 улиц и 8 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Ахтубинского района